Das Singapore Darts Masters 2014 war ein Einladungsturnier im Dartsport, das vom 15. bis zum 16. August 2014 zum ersten und einzigen Mal von der Professional Darts Corporation (PDC) als Teil der World Series of Darts 2014 veranstaltet wurde. Veranstaltungsort war das Singapore Indoor Stadium in Singapur.

Den Sieg sicherte sich der Niederländer Michael van Gerwen.

Format 
Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Die 1. Runde fand am 29. Mai statt. Spielmodus war ein best of 19 legs. Das Halbfinale und Finale, die am Abend des 30. Mai ausgetragen wurden, wurden im best of 21 legs-Modus gespielt.

Preisgeld 
Bei dem Turnier wurden insgesamt £ 125.000 an Preisgeldern ausgeschüttet. Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Da es sich um ein Einladungsturnier handelt, werden die erspielten Preisgelder bei der Berechnung der PDC Order of Merit nicht berücksichtigt.

Teilnehmer 
Für das Singapore Darts Masters 2014 waren folgende 8 Spieler qualifiziert:

 Die 6 erstplatzierten Spieler der PDC Order of Merit – Stand Juni 2014 –, von denen die ersten 4 gesetzt waren
 2 Wildcards

PDC Order of Merit Plätze 1–4
  Michael van Gerwen
  Phil Taylor
  Simon Whitlock
  Peter Wright

PDC Order of Merit Plätze 5 und 6
<li value=5>  Dave Chisnall
  James Wade

Wildcard Teilnehmer
  Raymond van Barneveld
  Andy Hamilton

Adrian Lewis wäre als Nummer drei der Order of Merit eigentlich qualifiziert gewesen. Er zog seine Teilnahme jedoch zurück.

Ergebnisse

Übertragung 
Im deutschsprachigen Raum wurde die Veranstaltung nicht im TV ausgestrahlt.

International wurden alle Spiele durch die PDC auf livepdc.tv übertragen.

Weblinks 
 Ergebnisse auf Darts1

Einzelnachweise 

Singapore Darts Masters
World Series of Darts 2014